Hochkultur steht für:

 Hochkultur (Geschichtswissenschaft), eine Gesellschaftsordnung
 Hochkultur (Soziologie), Gegenbegriff zur Alltagskultur, Volkskultur oder Populärkultur
 Hochkultur (Weinbau), ein Reberziehungssystem, das in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg die Stockkultur ablöste

Siehe auch: